Adelmanno di Liegi – vescovo belga
 Adelmano di Milano – arcivescovo di Milano
 Adelmann von Adelmannsfelden – famiglia tedesca
 Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden – teologo e umanista tedesco
 Konrad Adelmann von Adelmannsfelden – umanista e canonico tedesco

Cognome 
 Rick Adelman – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Uri Adelman – scrittore israeliano